Лаврівський — українське прізвище.

 Лаврівський Володимир — засновник Українсько-руського драматичного товариства ім. Івана Котляревського у Львові
 Лаврівський Іван Васильович (1773—1846) — професор Львівської греко-католицької духовної семінарії
 Лаврівський Іван Андрійович (1823—1873) — композитор, диригент, священик.
 Лаврівський Любомир-Михайло — австралійський економіст, письменник та активний громадський діяч української діаспори в Австралії.
 Маркел Лаврівський (1856—1927) — український військовик, фельдмаршал-лейтенант австро-угорської армії.
 Лаврівський Юліан Григорович (1821—1873) — руський галицький суддя, культурний і політичний діяч, народовець.

Примітки 

Українські прізвища